Brejning har flere betydninger:
 Brejning (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i Brejning Sogn – Ringkøbing-Skjern Kommune
 Brejning (Vejle Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Gauerslund Sogn – Vejle Kommune

Se også:
 Brejning Efterskole – friluftsefterskole i Vejle Kommune
 Brejning Kirke – beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Brejning Kirke – beliggende i Vejle Kommune
 Brejning Sogn – sognet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Brejning Station – jernbanestation mellem Vejle og Fredericia